БМПТ:
 БМПТ (арт-группа) — парижская арт-группа позднего современного искусства; 
 БМПТ — боевая машина поддержки танков (ныне БМОП — боевая машина огневой поддержки)